Steziwka (; ) ist ein Dorf im Südosten der ukrainischen Oblast Tscherkassy mit etwa 1150 Einwohnern (2015).

Das Dorf gehört seit 2019 administrativ zur Gemeinde Tschyhyryn im Südosten des Rajon Tschyhyryn und war zuvor administratives Zentrum der gleichnamigen Landratsgemeinde.

Steziwka liegt auf einer Höhe von  an der Mündung des Tjasmyn in den zum Krementschuker Stausee angestauten Dnepr, 10 km südöstlich vom Rajonzentrum Tschyhyryn und etwa 70 km südöstlich vom Oblastzentrum Tscherkassy. 

Im Norden der Ortschaft verläuft die Regionalstraße P–10. Beim Dorf befindet sich das Naturschutzgebiet Suchi kolodky () sowie das Freilichtmuseum Kosaken-Weiler.

Weblinks 

 Steziwka in der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Tscherkassy
Rajon Tschyhyryn